Niemcy:
 Aichhalden – dzielnica gminy Simmersfeld w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw
 Aichhalden – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil